Director’s Cut – album Kate Bush z 2011 roku
 Director’s cut – inaczej wersja reżyserska